Nüssler steht für:

 Gewöhnlicher Feldsalat (umgangssprachlich)

Nüssler oder Nüßler ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottlob von Nüssler (1664–1711), deutscher Mediziner
 Otto Nüssler (1927–1999),  deutscher Sprachforscher und Sprachpfleger
 Wilhelmine Charlotte Nüßler (1683–1740), Reichsgräfin von Ballenstedt